Knarrschrecke steht für
 Flügellose Knarrschrecke (Micropodisma salamandra) 
 Kleine Knarrschrecke (Pezotettix giornae)